Artur Maxhuni – ex calciatore albanese
 Edon Maxhuni – cestista finlandese